2 miejscowości w Estonii:
 Räägu – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Abja.
 Räägu – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Sauga.